Джон Майкл Бишоп (; род. 22 февраля 1936, Йорк, Пенсильвания, США) — американский иммунолог и микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1989 года. Профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Член Национальной академии наук США (1980). Удостоен Национальной научной медали в 2003 году.

Биография 
Джон Майкл Бишоп родился 22 февраля 1936 года в Йорке (Пенсильвания) в семье лютеранского священника. Он окончил небольшую деревенскую школу, а затем провинциальную высшую школу. Дружба с семейным врачом Робертом Кафом стимулировала его интерес к биологии человека. Решив поступать в медицинскую школу, Бишоп сначала окончил Геттисбургский колледж, а затем начал изучать медицину в Гарвардском университете, где в 1962 году получил степень доктора медицины. Там он впервые начал заниматься с вирусами животных. После окончания медицинской школы Бишоп 2 года проработал врачом в Массачусетском общем госпитале, а затем поступил в пост-докторантуру в Национальный институт здоровья в Бетезде, где занимался репликацией полиовируса, а после годичного пребывания в Гамбурге получил позицию в Университете Калифорнии в Сан-Франциско, где работает до сих пор.

Член Американской академии искусств и наук (1984) и Американского философского общества  (1995), а также Европейской академии (1993). Иностранный член Лондонского королевского общества (2008).

В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

Научный вклад 
Изначально Джон Бишоп интересовался молекулярной биологией, но недостаток опыта не позволил ему напрямую заниматься исследованиями в этой области, поэтому он выбрал научную нишу, которая, не являясь областью фундаментальной молекулярной биологии, тем не менее позволила ему быть вовлечённым в неё. Он занимался вирусами, в частности их репликацией. В Калифорнийском университете Бишоп начал работать с вирусом саркомы, который позже стал одним из классических ретровирусов. В это время Ховард Темин и Давид Балтимор открыли обратную транскриптазу, ключевой фермент ретровируса. Бишоп смог описать механизм копирования РНК в ДНК обратной транскиптазой и охарактеризовал вирусную РНК в инфицированной клетке. В конце 1970-х годов Бишоп вместе с Харолдом Вармусом исследовали как вирус саркомы трансформирует инфицированные клетки в неоплазму. Они обнаружили, что ген вируса, вызывающий образование опухоли, или неопластическую трансформацию инфицированных клеток, (src) оказался в вирусном геноме в результате захвата нормального клеточного гена (прото-онкогена) в процессе трансдукции. Мутация этого гена превратила его в онкоген.

Награды 

 1982 — Премия Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования, «For the discovery that oncogenes are present in normal cells»
 1984 — Международная премия Гайрднера, «For research on viral and cellular oncogenes that extends our understanding of the molecular basis of human cancer»
 1986 — Премия Диксона
 1989 — Нобелевская премия по физиологии и медицине (вместе с Харолдом Вармусом), 
 1998 — 
 2003 — Национальная научная медаль США в номинации «Биологические науки», «For his discovery that the genes that determine the cancer-causing potential of certain viruses are counterparts of and derived from essential cellular genes, and that derangement of these cellular genes can lead to growth aberrations and cancer»

Примечания

Ссылки 
 Информация на Нобелевском сайте 

Выпускники Геттисбергского колледжа
Иммунологи США
Микробиологи США
Молекулярные биологи
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены Европейской академии
Награждённые Национальной медалью науки США
Доктора медицины
Выпускники Гарвардского университета
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Лауреаты Ласкеровской премии
Лауреаты международной премии Гайрднера
Лауреаты премии Диксона
Президенты Американского общества клеточной биологии
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Университета Майами